

Pessoas
Duane Allman
Duane Gill
Diane Duane
Duane Martin
Duane Jones
Duane Carey
Duane Daniels
Kenneth Duane Bowersox
Michael Duane Johnson

Localidades
Duane (Nova Iorque)

Desambiguação